Air France-KLM — европейская холдинговая авиакомпания. Штаб-квартира находится в аэропорту имени Шарля де Голля, недалеко от Парижа.

Авиакомпания является крупнейшей в мире, с точки зрения объёма выручки и третьей в мире с точки зрения количества пассажиро-километров и размера пассажирского флота.

Директором компании на сегодняшний день является Жан-Кирилл Спинетта.

Air France-KLM — член объединения SkyTeam. Компания является родоначальником бонусной программы Flying Blue.
В настоящий момент ведётся плановая покупка акций Alitalia. В скором будущем она может присоединиться к альянсу.

Состав компании 
Компания Air France-KLM является собственником таких компаний, как:

 Air France (включая Transavia France (60 %) и HOP!)
 KLM (вместе с KLM Cityhopper)
 Transavia
 CityJet
 VLM Airlines

Также у компании имеются пакеты акций компаний Martinair, Kenya Airways (26 процентов) и Alitalia (25 процентов). В январе 2013 года холдинг начал переговоры о выкупе оставшихся 75 процентов Alitalia.

История 
Air France-KLM была основана 5 мая 2004 года путём слияния компаний Air France и KLM.

В результате сделки правительство республики Франция получило 54,4 % акций компании.

Финансовые показатели 
Выручка Air-France-KLM за 2008—2009 финансовый год (закончился в марте) — $23,97 млрд (сократилась на 0,6 %). Чистый убыток Air-France-KLM за 2008—2009 финансовый год достиг €814 млн (или $1,1 млрд), став первым отрицательным результатом за 12-месячный период с момента формирования франко-голландского альянса в 2003 году. В 2007—2008 чистая прибыль была €756 млн.

Примечания

Ссылки 
 Air France-KLM

Авиакомпании Франции
Авиационные холдинги
 
Авиакомпании по алфавиту
2004 год в Нидерландах
Компании, образованные в результате слияния